Кубок Тото 2010–2011 — 27-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 16 команд прем'єр-ліги поділені на чотири групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вперше переможцем турніру став Хапоель Іроні (Кір'ят-Шмона).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 31 липня до 10 листопада 2010 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 грудня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 грудня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 грудня 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 січня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на soccerway 

2010–2011
2010 у футболі
2011 у футболі